Culcula exanthemata är en fjärilsart som beskrevs av Moore 1888. Culcula exanthemata ingår i släktet Culcula och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
exanthemata